Moose Creek (moose englisch für „Elch“; creek englisch für „Flüsschen“) bezeichnet folgende Orte:

 Moose Creek, Siedlung in North Stormont in Ontario (Kanada)
 Rural Municipality of Moose Creek No. 33, Siedlung in Saskatchewan (Kanada)
 Moose Creek (Alaska), CDP im Fairbanks North Star Borough in Alaska (USA)
 Moose Creek Township, im Clearwater County in Minnesota (USA)

Moose Creek bezeichnet zahlreiche Fließgewässer in Kanada und in den Vereinigten Staaten, darunter:
 Moose Creek (Bearpaw River), in Alaska
 Moose Creek (Deshka River), in Alaska
 Moose Creek (Selway River), in Idaho